Armen Sarkisjan (piłkarz)
 Armen Sarkisjan